Is This Love  – singolo di Aiden Grimshaw
Is This Love  – singolo dei Bob Marley & The Wailers
Is This Love  – singolo dei Whitesnake
Is This Love  – brano musicale dei Survivor contenuto in When Seconds Count
Is This Love?  – singolo dei Clap Your Hands Say Yeah
Is This Love?  – singolo di Alison Moyet
Step You/Is This Love?  – singolo di Ayumi Hamasaki